Jeu de la vie peut faire référence à :

Le jeu de la vie, un automate cellulaire,
Destins - Le Jeu de la Vie, un autre titre pour le jeu Destins de Milton Bradley.
Le jeu de la vie, un sketch des humoristes Chevallier et Laspalès.

Voir aussi 
Game of Life